Niemcy:
 Unterschönau - dzielnica Steinbach-Hallenberga
 Unterschönau - część gminy (Ortsteil) Arberg w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach
 Unterschönau - część gminy (Ortsteil) Schönau am Königssee w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Berchtesgadener Land